Hugon steht für:

 niedersorbischer Ortsname von Aue (Drachhausen), Ortsteil der Gemeinde Drachhausen, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Hugon ist der Familienname folgender Personen: 
 André Hugon (1886–1960), französischer Filmregisseur
 Edouard Hugon (1867–1929), römisch-katholischer Priester
 Georges Hugon (1904–1980), französischer Komponist
 Pierre Hugon (1824–1901), französischer Mechaniker und Vorsitzender einer Pariser Leuchtgasgesellschaft

Siehe auch:
 Hugonmotor